Schleinzer steht für:

 Friedrich Schleinzer (* 1948), österreichischer Pastoraltheologe
 Karl Schleinzer (1924–1975), österreichischer Politiker
 Markus Schleinzer (* 1971), österreichischer Casting-Direktor und Regisseur